Karl Banghard ist der Name folgender Personen:

* Karl Banghard (Journalist) (1923–2008), deutscher Journalist und Heimatforscher
 Karl Banghard (Prähistoriker) (* 1966), deutscher Prähistoriker und Museumsdirektor